Бумажная Фабрика — название населённых пунктов.

Россия 
 Бумажная Фабрика — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Бумажная Фабрика — деревня в Верховажском районе Вологодской области.